Жюпиле Лига 1996/1997 — 94-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 1 августа 1996 года и закончился 25 мая 1997 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1996/1997
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1996 году
Спорт в Бельгии в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997